Saint-Pé kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Pé-de-Léren, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pé-de-Bigorre, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,